Clesthentia är ett släkte av tvåvingar. Clesthentia ingår i familjen Apsilocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Clesthentia